Гран-при Германии 1983 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1983 года. Прошёл на трассе Хоккенхаймринг в Хоккенхайм, ФРГ. Соревнования состоялись 7 августа 1983 года.

Гонка 

|}

 Ники Лауда был дисквалифицирован за движение задним ходом на пит-лейне.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме